Szatmári András (1954–2018) orvos, kardiológus, egyetemi tanár
 Szatmári András (1993) világbajnok magyar kardvívó